KIC steht für:
 Kepler Input Catalog
 Kobe Institute of Computing, japanische Universität in Kōbe
 Knowledge and Innovation Community, siehe Europäisches Institut für Innovation und Technologie #Die Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC)
 Mesa Del Rey Airport (IATA-Code), Flughafen in King City (Kalifornien), Kalifornien
 Kiwi Travel International Airlines (ICAO-Code), neuseeländische Fluggesellschaft

kic steht für:
 Kickapoo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Kickapoo-Indianer, siehe Fox (Sprache)

Siehe auch:
 Kick
 Kik

KIC